Сифо́н (от  «трубка; насос»):
 Сифон — автоматический трубчатый насос в виде изогнутой трубки с коленами разной длины.
 Сифон (сантехника) — элемент слива раковины, гидрозаслон, препятствующий проникновению неприятных запахов.
 Сифон (гидрография) — подводный туннель естественного или искусственного происхождения, по которому протекает вода.
 Сифонный водосброс — устройство для автоматического сброса избыточной воды из водохранилищ.
 Сифон (сосуд) — специальный сосуд для приготовления газированной воды.
 Сифон — орган двустворчатых моллюсков, представляющий собой вырост сифонального (заднего) края мантии.
 Сифон — огнеметательное орудие.
 Сифон (мифология) — в греческой мифологии фракийский царь.
 Сифон (явление) — разрежение в верхней точке трубопровода, создаваемое за счёт падения столба жидкости.
 Сифон паровоза

См. также 
 Сифон внутренней сонной артерии — s-образный изгиб внутренней сонной артерии в месте её входа в полость черепа.